Космическая отрасль России — это около 100 предприятий, в которых занято 250 тыс. человек. Большинство предприятий российской космической отрасли являются потомками и правопреемниками советской государственной космической индустрии, занимавшейся разработкой и производством космических аппаратов.

Крупнейшим предприятием космической отрасли России является РКК «Энергия», главный подрядчик пилотируемых космических полётов.
Ведущими производителями ракет-носителей являются ГКНПЦ им. М. В. Хруничева и Ракетно-космический центр «Прогресс».
Крупнейшим разработчиком ИСЗ являются «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва, а лидером в области межпланетных зондов является Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина.

История 

После распада СССР космическая промышленность вступила в глубокий кризис, пик которого пришёлся на последние годы 1990-х. Финансирование космических программ сократилось на 80 %, а промышленность потеряла большую часть своей высококвалифицированной рабочей силы. Первые попытки восстановления отрасли стали предприниматься в начале 2000-х годов. Многие компании для выживания в годы кризиса создали совместные предприятия с зарубежными компаниями и экспортировали свою продукцию. В середине 2000-х годов, на волне увеличения государственного бюджета за счёт сверхприбылей от продажи резко подорожавшей нефти, финансирование космической программы страны было существенно увеличено, а благодаря новым амбициозным федеральным планам по освоению космического пространства в отрасли началась существенная модернизация.

24 декабря 2011 года руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что «отрасль находится в кризисе. Наступило время, когда нужно будет менять многих руководителей космических предприятий. Будут организационные выводы достаточно жёсткие, включая меня». Причинами упадка своей отрасли он назвал:
 «старение фондов», которым «нужна модернизация»;
 малая загруженность предприятий отрасли (около 30 процентов);
 низкий контроль качества производимых деталей;
 потеря кадрового потенциала («Среднего звена нет. По всей видимости, будем больше доверять молодёжи»).

Структура индустрии 
Крупнейшей компанией космической промышленности России является Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва. Это главный в стране подрядчик и ведущий разработчик космических аппаратов, таких как Союз-МС и Прогресс, и российский участник в программе по созданию Международной космической станции.

Акционерное общество Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» является разработчиком и производителем знаменитых ракет-носителей Союз. Современная версия ракеты-носителя для пилотируемых полётов называется Союз-ФГ и используется в регулярных запусках космических кораблей «Союз-ТМА». Для замены используемой в настоящее время версии Союза ракетно-космическим центром ведётся разработка новой ракеты-носителя Союз-2 с цифровой системой управления. Для продвижения этой ракеты-носителя на международный рынок ЦСКБ-Прогресс создало совместное российско-французское предприятие Старсем, а также построило стартовую площадку «Союза» на космодроме «Куру» во французской Гвиане.

ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» является одной из наиболее коммерчески успешных компаний в космической отрасли России. Разработанные центром ракета-носитель Протон-М и разгонный блок Бриз-М широко используется для вывода на орбиту как отечественных, так и иностранных космических аппаратов. В 2013 году начались выпуск и испытания нового семейства спроектированных центром ракет-носителей Ангара.

Иностранное сотрудничество 
Россия предоставляет возможность полётов иностранных космонавтов на собственных кораблях к МКС, являющийся международным проектом с участием 14 стран: РФ, США, Япония, Канада и входящие в ЕКА Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

Список основных предприятий

Производители ракета-носителей 
 ЦСКБ-Прогресс: Союз-ФГ, Союз-У, Союз-2, Русь-М
 ГКНПЦ имени М. В. Хруничева: Протон, Протон-М, Ангара, Бриз
 ПО Полёт

Производители двигателей 
 НПО Энергомаш
 ПО Полёт
 МКБ Факел
 Воронежский механический завод
 КБХА

Поддержка пилотируемой космонавтики 
 РКК Энергия (Королёв): МКС, Союз ТМА, Союз ТМА-М, Союз ТМА-МС
 Институт медико-биологических проблем РАН
 Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины

Разработчики спутников 
 АО «Российские космические системы»
 ИСС имени М. Ф. Решетнёва: навигационные, связи, военного назначения
 НПО имени С. А. Лавочкина: Электро-Л
 ОАО «Корпорация ВНИИЭМ»: Метеорологические, научные, ДЗЗ спутники
 ЦСКБ-Прогресс: ДЗЗ, научные, военного назначения.

 Межпланетные полёты
 НПО имени С. А. Лавочкина (Москва): Фобос-Грунт

См. также 
 Роскосмос
 Оборонно-промышленный комплекс России

Литература

Ссылки 
 Журнал «Российский космос»
 Россия влетела в космический тупик // Свободная пресса, ноябрь 2016

Примечания 

Космонавтика России
Машиностроительные предприятия России
Российские компании космической отрасли